8 (getal)
 Het jaar 8 van de gangbare jaartelling
 Het jaar VIII van de Franse republikeinse kalender